Жуки — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Себежское».

География 
Находится на юго-западе региона и района, в лесной местности у озера Мотяж, на территории национального парка «Себежский».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1 января 2011 года деревня Жуки входила в ныне упразднённую Глембочинскую волость. В 2010 году, cогласно Закону Псковской области от 03.06.2010 № 984-ОЗ, деревня Жуки после объединения пяти волостей (Глембочинской, Долосчанской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) вошла в образованное муниципальное образование «Себежское сельское поселение».

В результате в Себежском сельском поселении образовались две деревни с названием Жуки.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 1 жителя.

Инфраструктура 
Свято-Троицкий скит Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования местного значения Бондари — Жуки (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-047), длиной 1,9 км

Примечания 

Населённые пункты Себежского района